Ливадийский парк — ландшафтный парк с элементами регулярного. Расположен на территории Ливадии (Большая Ялта), на склоне горы Могаби. Памятник садово-паркового искусства. Заложен в конце XIX века.

Описание 
Площадь парка — 47,5 га. На его территории сосредоточено около 400 видов и садовых форм деревьев и кустарников, в том числе секвойядендрон гигантский, кедр ливанский, кедр гималайский, кедр атласский голубой, лавровишня лекарственная, лавровишня португальская, Сосна Сабина, сосна пицундская, сосна крымская, земляничник крупноплодный, глициния и другие.

В парке расположены несколько фонтанов (в том числе фонтан «Ливадия», украшенный арабской вязью) и 80-метровая пергола, увитая розами, виноградом и глициниями, которая оканчивается восьмиугольной площадкой, обрамлённой розами Банкса. Также на территории парка имеются беседки (Царская, Розовая, Турецкая).

Из парка к морю можно спустится по туннелю или на лифте.

Достопримечательности 
 Памятник Александру 3.

Примечания

Литература 
 Ена В. Г., Твердохлебов И. Т., Шантырь С. П. Южный берег Крыма: Путеводитель. — Симферополь : Бизнес-Информ, 1996. — 303 с — ISBN 5-7707-6225-X.

Парки-памятники садово-паркового искусства Крыма
География Ливадии
Достопримечательности Ливадии